RCM kan een afkorting zijn van:
 Royal College of Music in Londen, Engeland
 Racing Club Madrid, een Spaanse voetbalclub
 Racing Club de Malines, zie Racing Mechelen
 Racing Club de Montevideo een Uruguayaanse voetbalclub
 Reliability centered maintenance, zie onderhoud
 RCM, een Australisch automerk
Rescan Confocal Microscopy, een microscopie techniek voor hoge optische resolutie en hoge licht-gevoeligheid.